Clark Fork (rivier), een rivier in het noordwesten van de Verenigde Staten
 Clark Fork (plaats), een plaats aan deze rivier, vernoemd naar deze rivier